Lyde ist der Familienname folgender Personen:

 Jackie Frazier-Lyde (* 1961), US-amerikanische Boxerin, Tochter von Joe Frazier
 John Lyde (* 1976), US-amerikanischer Filmregisseur, Filmproduzent, Kameramann, Filmeditor, Drehbuchautor und Schauspieler